Sadovo se poate referi la:

 Sadovo, oraș în regiunea Plovdiv, Bulgaria
 Sadovo, sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Sadovo, sat în regiunea Burgas, Bulgaria
 Sadovo, sat în regiunea Varna, Bulgaria
 Comuna Sadovo, unitate administrativă în regiunea Plovdiv